Hyères peut désigner :
 Hyères, une commune du Var ;
 Îles d'Hyères, des îles administrativement rattachées à la commune d'Hyères ;
 Salins-d'Hyères, une zone de marais salants situés sur les côtes de la mer Méditerranée, sur le territoire de la commune de Hyères, en France ;
 Hyères (ou Hyère), une rivière de Savoie ;
 Hyères, une rivière des Côtes-d'Armor et du Finistère ;
 Hyères, un Liberty ship, construit en 1943 par Houston SB. Houston sous le nom de Benjamin R. Milan, coulé en 1943 dans le port de Baltimore, réparé et vendu au gouvernement français.

Voir aussi 
 Rue des Nonnains-d'Hyères, à Paris
 Hières-sur-Amby, une commune française de l'Isère

Homonymie d'hydronyme